Михаил Васильевич Боскин () — русский художник, близкий к передвижникам.

Биография 
Будущий художник родился в 1875 году в деревне Кареловщина Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии в многодетной крестьянской семье. В настоящее время родная деревня художника относится к Гдовскому району Псковской области, а её постоянное население состоит из одного человека. 

Тринадцатилетним подростком Михаил Боскин приехал на заработки в столицу, Санкт-Петербург, где устроился на табачную фабрику. Однако уже вскоре его жизнь совершила крутой вираж: в том же самом или следующем году подросток был принят в рисовальную школу «Общества поощрения художеств», успешно окончил её, а затем продолжил своё образование в Академии художеств. Одним из учителей Боскина был Шишкин, по совету которого юноша ездил на этюды на русский Север, в частности, на  остров Валаам. 

Около 1903 года художник переезжает в Москву, где активно участвует в художественной жизни, выставляя свои картины на различных выставках. В выставочный сезон 1906/1907 года он стал экспонентом передвижных выставок (начиная с 35-й). Он также участвовал в 43-й и 45-й передвижных выставках. 

В 1908 году художник отправился в Париж, посетил также Мюнхен и Дрезден. 

Работы Боскина до революции тиражировались на открытках, выпускавшихся в Стокгольме фирмой А. Гранберга.

Вернувшись из путешествия, Михаил Боскин переехал из Москвы в Сергиев Посад (в 1910 году). В 1914 году в Сергиевом Посаде образовалось Общество художников, и Боскин стал его действительным членом. 

Именно в Сергиевом Посаде Боскина застали революционные события. В 1918 года художник вошёл в состав Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. Когда была создана Ассоциация художников революционной России, Боскин выступил за создание её филиала в Сергиевом Посаде, в который было, фактически, переформатировано прежнее Общество художников. Когда в 1925 году филиал был создан, Боскин стал членом ассоциации. С 1925 по 1929 годы он много работал как театральный художник в Сергиевском драмтеатре. 

Живя в Сергиевом Посаде, Боскин регулярно посещал местное собрание интеллигенции — «вторники» у Александра Александрова, где бывали также Михаил Пришвин, отец Павел Флоренский, профессор Павел Каптерев и многие другие. 

Советская власть относилась к Боскину неоднозначно. С одной стороны, он был выходцем из бедного крестьянства. С другой стороны, в его живописных работах даже после революции трудно обнаружить какие-либо революционные мотивы. Вместо этого, в 20-е годы Боскин писал картины, изображавшие насельников Троице-Сергиевой лавры и интерьеры собора, которые по документам проводились, как исторические работы для нужд Сергиевского музея.  

Боскин скончался в 1930 году в Загорске (такое название большевики дали городу Сергиев Посад). После его смерти в Загорском музее состоялась персональная выставка работ художника. Вторая персональная выставка состоялась там же в 1987 году. 

Работы Боскина хранятся в ряде российских музеев (Сергиева Посада, Иркутска, Самары, Севастополя, Ярославля, Химок) и частных коллекциях, регулярно появляются на аукционах.

Галерея

Литература 
 Э. Г. Коновалов. Словарь русских художников. М.: Эксмо, 2012. — 624 стр; стр. 81.

Ссылки 
 Химкинская картинная галерея. Боскин Михаил Васильевич (1875-1929) 
 Сергиев Посад.рф. Исторические личности. Боскин Михаил Васильевич 
 Боскин Михаил Васильевич. Жизнь и творчество. 
 Боскин Михаил Васильевич (1875-1930) 

Передвижники
Художники Российской империи
Театральные художники СССР
Ассоциация художников революционной России
Художники СССР
Персоналии:Сергиев Посад